

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe de Géorgie de rugby à XV
 Équipe du pays de Galles de rugby à XV

Lien externe 
 

Géorgie
pays de Galles